Нововасилевка — название населённых пунктов на Украине.

Донецкая область 
 Нововасилевка — село в Покровском районе.

Днепропетровская область 
 Нововасилевка — село в Магдалиновском районе.
 Нововасилевка — село в Пятихатском районе.
 Нововасилевка — село в Софиевском районе.

Запорожская область 
 Нововасилевка — село в Бердянском городском совете.
 Нововасилевка — село в Вольнянском районе.
 Нововасилевка — посёлок городского типа в Приазовском районе.

Николаевская область 
 Нововасилевка — село в Врадиевском районе.
 Нововасилевка — село в Еланецком районе.
 Нововасилевка — село в Казанковском районе.
 Нововасилевка — село в Новобугском районе.
 Нововасилевка — село в Снигирёвском районе.

Сумская область 
 Нововасилевка — село в Середино-Будском районе.

Харьковская область 
 Нововасилевка — село в Двуречанском районе.

Херсонская область 
 Нововасилевка — село в Великоалександровском районе.
 Нововасилевка — село в Ивановском районе.

См. также 
 Нововасильевка